Borderie ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Borderie (1924–1978), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Raymond Borderie (1897–1982), französischer Filmproduzent